Stiegemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stiegemann (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher
 Heinrich Stiegemann (1909–1989), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Karl-Heinz Stiegemann (* 1958), Bankmanager